Combs Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Combs Knob (North Carolina)	
 Combs Knob (Ohio)	
 Combs Knob (Tennessee)